

Patronymes 
Balandine (masculin ; ) ou Balandina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Balandine (1953-), cosmonaute russe
 Alexis Balandine (1898-1967), chimiste russe
 Dmitriy Balandin (1995-), nageur kazakh

Toponymes 
 Balandine, village de la région de Ziguinchor au Sénégal

Autres 
 Balandin, cratère lunaire (d'après Alexis Balandine)

Patronyme russe